Фёдор Фёдорович Коротков (15 мая 1902 года, Пишпек — 19 сентября 1973 года, Москва) — советский военный деятель, Генерал-майор (01.09.1943).

Начальная биография 
Фёдор Фёдорович Коротков родился 15 мая 1902 года в Пишпеке.

Военная служба

Гражданская война 
С октября 1920 года служил в рядах РККА красноармейцем в составе 2-го кавалерийского полка 1-й Сибирской дивизии. Принимал участие в борьбе против повстанцев в Саратовской губернии.

Межвоенное время 
В октябре 1922 года был назначен на должность командира отделения кавалерийских КУКС. Вскоре был направлен на учёбу в Объединённую военную школу им. ВЦИК в Москве, по окончании которой с сентября 1928 года командовал взводом в 61-м кавалерийском полку кавалерийской дивизии им. И. В. Сталина.

С февраля по май 1932 года обучался на бронетанковых КУКС РККА в Ленинграде, по окончании которых служил на должности курсового командира в Объединенной военной школе им. ВЦИК в Москве. С сентября того же года служил на должностях командира эскадрона и начальника полковой школы в 61-м кавалерийском полку.

В 1938 году вступил в ряды ВКП(б).

В ноябре 1938 года был направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, по окончании которой Коротков с декабря 1939 года находился в распоряжении Военного совета Мурманской группы войск ЛВО, а затем Северо-Западного фронта). Принимал участие в советско-финской войне.

В октябре 1940 года был назначен на должность старшего помощника начальника оперативного отдела штаба 14-й армии ЛВО.

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны Коротков находился на той же должности на Северном фронте.

В сентябре 1941 года был назначен на должность начальника штаба 122-й стрелковой дивизии, а в июле 1942 года — на должность командира 14-й стрелковой дивизии (14-я армия, Карельский фронт), ведшей оборону на мурманском направлении против войск генерала Дитля. В октябре 1944 года дивизия в ходе Петсамо-Киркенесской операции прорвала сильно укреплённую оборону противника северо-западнее Мурманска и при содействии кораблей и десантных частей Северного Флота овладела важной военно-морской базой и посёлком Петсамо. В ноябре дивизия наряду с другими соединениями армии и кораблями Северного Флота завершили освобождение Печенгской области. За отличие при освобождении Петсамо дивизии было присвоено почётное наименование «Печенгская», а Фёдор Фёдорович Коротков был награждён орденом Суворова 2 степени.

С 24 октября по 4 ноября 1944 года генерал-майор Коротков командовал 131-м, а с 17 ноября — 132-м стрелковыми корпусами, который участвовал в Восточно-Померанской операции, в ходе которой наряду с 1-й гвардейской танковой армией освобождал города Кезлин, Гдыня, Свинемюнде, а 4 марта 1945 года вышел на побережье Балтийского моря. За образцовое выполнение заданий командования корпус был награждён орденом Кутузова 2 степени.

Под его командованием 9 мая был освобожден датский остров Борнхольм, во время операции борнхольмский десант.

Послевоенная карьера 
С июня 1945 года генерал-майор Коротков находился в распоряжении Военного совета Северной группы войск, затем ГУК НКО.

С февраля 1946 года был слушателем основного факультета Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, по окончании с июня 1948 года находился в распоряжении главнокомандующего Сухопутными Войсками.

6 ноября 1948 года генерал-майор Фёдор Фёдорович Коротков был арестован и 24 сентября 1951 года Военной коллегией Верховного Суда СССР был осуждён по ст. 43, п. «а» к 10 годам ИТЛ. 15 октября 1955 года Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила приговор в отношении Короткова и прекратила дело за отсутствием состава преступления.

В январе 1956 года генерал-майор Фёдор Фёдорович Коротков вышел в отставку. Умер 19 сентября 1973 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.

Награды 
СССР
 Орден Ленина (21.02.1945);
 Три ордена Красного Знамени (24.09.1943; 03.11.1944, 30.12.1956 );
 Орден Суворова 2 степени (02.11.1944);
 Орден Кутузова 2 степени (29.05.1945);
 Медали.
других государств
 Командор ордена Данеброга (Дания) (1945)
 Командор ордена Святого Олафа (Норвегия) (1945)
 Медаль Заслуг (Норвегия) (1945)

Память

Примечания

Литература 
 
 
 Фиш Г. С. Норвегия рядом. — Москва: Советский писатель, 1963. Глава "Дивизионная разведка".
 Григорьев Б. Г. Скандинавия глазами разведчика. — Москва: Вече, 2014.

Похороненные на Востряковском кладбище
Члены КПСС
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Военачальники, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Участники Гражданской войны в России
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне